Набір ключів, прийнятий у Японії, Кореї та на Тайвані, традиційно складається із 214 символів, розміщених у порядку зростання кількості рисок. Вперше це було застосовано у словнику  у 1615 році та пізніше у словниках  у 1627 та Кансі в 1716. У Китаї після 1949 року у зв'язку із введенням спрощених ієрогліфів пропонувалися набори ключів зі зменшеною кількістю (170—180).

Тут наведено традиційний список з 214 ієрогліфів.

Список ключів

Примітки 

Китайська писемність